Betrayal signifie « trahison » en anglais. Ce mot peut désigner :

Livre 
Trahison (Betrayal), roman d'Aaron Allston situé dans l'univers Star Wars.

Théâtre 
Trahisons (Betrayal), pièce de Harold Pinter créée en 1978.

Films 
Mensonges (Betrayal), film de Lewis Milestone sorti en 1929.
Trahisons conjugales (Betrayal), film de David Hugh Jones sorti en 1983, basé sur la pièce de Harold Pinter.
Trahisons (Betrayal), film de Mark L. Lester sorti en 2003.
Izmena (Betrayal), film russe de Kirill Serebrennikov sorti en 2012.

Série télévisée 
Betrayal, une série américaine commencée en 2013.

Jeux vidéo 
Betrayal, un jeu vidéo sorti en 1990.
WWF Betrayal, un jeu vidéo sorti en 2001.
God of War: Betrayal, un jeu vidéo sorti en 2007.